Le mot dump, terme anglais signifiant « dépôt, décharge, déverser massivement », est utilisé selon plusieurs sens en français.

Informatique 
En informatique, le terme dump désigne généralement une copie brute (sans transformation) de données d'un périphérique à un autre ; par exemple pour effectuer une sauvegarde de données, les afficher sur un terminal, ou faire persister les données d'une mémoire vive. Il se distingue de la sauvegarde, qui désigne des copies structurées.

 Un core dump est une copie de la mémoire vive et des registres d'un processeur, permettant d'avoir un instantané de l'état d'un système. Il sert généralement à des fins d'analyse, à la suite d'une exception, forcée ou provoquée par une erreur.
 Dans le domaine de la sauvegarde de fichiers, on appelle dump une copie binaire brute d'une partie ou de la totalité d'un système de fichiers.
 Sur les systèmes Unix, les commandes dump et restore permettent respectivement la sauvegarde et la restauration d'un système de fichiers.
 On appelle dump, la génération des commandes SQL destinées a reconstituer tout ou partie d'une base de données (sauvegarde logique), tandis que la "sauvegarde" d'une base de données est constituée d'une copie binaire de l'intégralité des pages de données et des transactions (sauvegarde physique).
Un certain nombre de systèmes de bases de données effectuent des dump ou sauvegarde logique (MySQL, PostGreSQL...) tandis que la majorité des gros systèmes (IBM DB2, Oracle, SQL Server, Sybase Adaptive....) effectuent une sauvegarde physique (binaire).

Écologie, pollution 
 DUMP : Déchet urbain migrant et polluant. Un DUMP est un macro déchet de taille symbolique comprise entre un mégot de cigarette et une bouteille plastique de 2 litres.  Il est abandonné en dehors d’une poubelle dans notre cadre de vie ou s'en est échappé. Il est mobile au gré du vent et de la pluie, des coups de pied et des balayages approximatifs pour un aller-simple vers l’Océan ou les entrailles de la Terre. Exemple : La canette vide de bière jetée dans le caniveau n'est considérée comme un polluant qu'à son entrée dans la mer ou l'océan...

Autres domaines 
 Le dumping est une pratique commerciale visant à prendre des parts de marchés en vendant un produit en dessous de son prix de revient.
 Le dumping social est une pratique consistant à ne plus respecter les droits fondamentaux des individus dans une nation ou une entreprise.
 Le dumping fiscal est une pratique d'un État consistant à faire payer moins de taxes que ses pays voisins pour attirer des personnes physiques ou morales à fort revenu.
 Le dumping environnemental ou dumping écologique est l'attitude d'un État qui allège ses règles de sauvegarde de l'environnement dans l'optique d'accroître la compétitivité de ses entreprises.

 The Dump, blog de l'artiste et théoricien Maurice Benayoun.

Articles connexes 
 Sauvegarde (informatique)
 Récupération de données
 Bug (informatique)

Programmation informatique
Base de données
Commande Unix
Blog
Débogueur
SQL